Moon (engelsk: "måne") kan henvise til flere artikler:
 Moon – en science fiction-film fra 2009
 Moon. - en japansk visual novel
 Moon-bevægelsen – en nyreligiøs bevægelse, grundlagt af Sun Myung Moon
 Moone – at vise éns bare bagdel
 Muhu – en ø i Estland, der på svensk kaldes Moon

Se også 
 Måne (flertydig)